Alfred Berchtold (1925-), historien et écrivain suisse ;
 Friedrich von Berchtold (1781-1876), physicien et botaniste tchèque ;
 Hubert Berchtold (1950-), skieur alpin autrichien ;
 Jacques Berchtold (1959-), professeur et écrivain suisse ; 
 Josef Berchtold (1833-1894), juriste bavarois ;
 Joseph Berchtold (1897-1962), militaire allemand de la Première Guerre mondiale ;
 Leopold Berchtold (1863-1942), homme politique austro-hongrois ;
 Patrick Berchtold (1984-), joueur de hockey sur glace suisse.

Patronyme germanique